Het tennistoernooi Australian Open werd in 1969 bij de mannen voor de 57e keer gehouden. De als eerste geplaatste Australiër Rod Laver won het toernooi voor de derde keer door in de finale de ongeplaatste Spanjaard Andrés Gimeno met 6-3, 6-4 en 7-5 te verslaan.

Het was de eerste editie in het zogenaamde open tijdperk dat wil zeggen dat niet zoals vroeger alleen amateurs mochten meedoen, maar ook professionele spelers.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.
  Rod Laver (kampioen)
  Ken Rosewall (derde ronde)
  Tom Okker (eerste ronde)
  Tony Roche (halve finale)
  John Newcombe (kwartfinale)
  Richard Pancho Gonzales (derde ronde)
  Fred Stolle (kwartfinale)
  Marty Riessen (derde ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Australian Open
Tennis in 1969
Sport in Brisbane